Жаден () — французская фамилия. Известные носители:

 Жаден, Адольф (1794—1867) — французский драматург, либреттист.
 Жаден, Гиацинт (1776—1800) — французский композитор.